Burden (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Bürden, een plaats in het Luxemburgse kanton Diekirch
 Burden (film), een Amerikaanse film uit 2018, geschreven en geregisseerd door Andrew Heckler

Personen
Chris Burden, een Amerikaanse beeldhouwer, performance-kunstenaar, en installatiekunstenaar
Eric Burden, een Welsh darts speler
Jane Burden,  de muze en model van Dante Gabriel Rossetti